Саид Салим аль-Рузаики (; родился 12 декабря 1986 года в Суре, Оман) — оманский футболист, нападающий, выступающий за оманский клуб «Аль-Нахда» и сборную Омана по футболу.

Клубная карьера 
Саид аль-Рузаики начинал свою профессиональную карьеру футболиста в оманском клубе «Аль-Талиа» в 2006 году, воспитанником которого он является. Впоследствии он выступал за различные оманские команды: «Маскат Клуб», «Сур», «Аль-Оруба». 1 сентября 2014 года он подписал годичный контракт с оманским клубом «Аль-Нахда».

Клубная статистика

Международная карьера
Первый раз Саид аль-Рузаики был вызван в сборную Омана по футболу в 2014 году. Дебютировал в составе сборной аль-Рузаики 17 ноября 2014 года в матче Кубка наций Персидского залива против сборной Ирака. Первый гол за Оман он забил на третьей добавленной минуте к первому тайму в матче того же турнира против сборной Кувейта, после перерыва он отличился ещё дважды (на 48-й и 59-й минутах), оформив тем самым хет-трик.

Голы за сборную Омана

Примечания

Ссылки 

Саид аль-Рузаики - GOAL.com
Саид аль-Рузаики - FootballDatabase.eu
Саид аль-Рузаики - GOALZZ.com
Саид аль-Рузаики - KOOORA
Саид аль-Рузаики - ASIAN CUP Australia 2015

Футболисты Омана
Игроки сборной Омана по футболу
Игроки ФК «Сур»
Игроки ФК «Аль-Оруба» Сур